Gmina Springfield (hrabstwo Cedar)
 Gmina Springfield (hrabstwo Mahoning)
 Gmina Springfield (hrabstwo Union)